Gentlemen Take Polaroids — четвёртый студийный альбом английской группы Japan, вышедший в ноябре 1980 года на лейбле Virgin Records.

Об альбоме 
Gentlemen Take Polaroids продолжил направление предыдущих альбомов группы, сочетая синтезаторы и традиционные инструменты, хотя имел более атмосферное звучание. Это был последний альбом с участием гитариста Роба Дина. Первый релиз в Великобритании не имел большого успеха (где он достиг только # 45 места). Позже альбом стал «золотым» на BPI в 1986 году и преодолел отметку в 100 000 проданных копий.

Альбому предшествовал выход заглавного трека, который был выпущен в качестве сингла в октябре 1980 года и достиг № 60 (первый сингл группы, попавший в британский Топ 100). Ещё один сингл «Nightporter» (созданный под влиянием произведений французского композитора Эрика Сати, в особенности его композиции Gymnopedies), был выпущен в ноябре 1982 года. Он достиг № 29 в чарте синглов Великобритании. Альбом был переиздан в 2003 году, со слегка различными обложками (взяты с фотосессии для фронтальной обложки) и три бонус-трека.

Список композиций 
 «Gentlemen Take Polaroids» — 7:08
 «Swing» — 6:23
 «Burning Bridges» — 5:23
 «My New Career» — 3:52
 «Methods of Dance» — 6:53
 «Ain’t That Peculiar» — 4:40
 «Nightporter» — 6:57
 «Taking Islands in Africa» — 5:12
Бонус-треки, включенные в переиздание 2003 года
  «The Experience of Swimming» — 4:04
 «The Width of a Room» — 3:14
 «Taking Islands in Africa (Steve Nye remix)» — 4:53

Участники записи 
 Силвиан, Дэвид — вокал, синтезатор (ARP Omni, Oberheim OB-X, Minimoog, Roland System 700), фортепьяно, гитара
 Mick Karn — безладовый бас, гобой, саксофон
 Steve Jansen — барабаны, клавишные (Roland System 700, Sequential Circuits Prophet 5), ударные
 Richard Barbieri — клавишные(Roland System 700, Micromoog, Polymoog, Prophet 5, Oberheim OB-X, Roland Jupiter 4), секвенсор, фортепьяно
 Rob Dean — гитара, гобой
 Фотография (на обороте) — Nicola Tyson
 Титульная фотография, оформление обложки — Stuart McLeod

Хит-парады

Альбом

Сингл

Примечания 

Альбомы Japan
Альбомы Virgin Records